Naveau ist der Familienname folgender Personen:

 Laurent Naveau (* 1966), belgischer Motorradrennfahrer
 Manuela Naveau (* 1972), österreichische Künstlerin, Kuratorin der Ars Electronica
 Thekla Naveau (1822–1871), deutsche Frauenrechtlerin und Jugendbuchautorin
 Vincent Naveau (* 1984), belgischer Biathlet